Мирзапур — топоним.

 Мирзапур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Мирзапур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Мирзапур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Мирзапур — подокруг в центральной части Бангладеш.
 Мирзапур, Эбрахим (род. 1978) — иранский футболист, вратарь.